29. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 2005/2006 rozpoczął się 4 listopada 2005 w łotewskiej Siguldzie. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 29 stycznia 2006 w niemieckim Oberhofie. Najważniejszymi imprezami sezonu były Zimowe Igrzyska Olimpijskie oraz Mistrzostwa Europy.

Puchar Świata rozegrany został w 8 miastach, 6 krajach, na 2 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Altenberg, Königssee, Oberhof.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet bezkonkurencyjne były Niemki. Pierwsze miejsce zajęła Sylke Kraushaar, która czterokrotnie wygrywała zawody, a w pozostałych czterech zawsze zajmowała miejsce na podium. W jedynkach mężczyzn już po raz piąty zwyciężył Włoch Armin Zöggeler, zwycięzca czterech zawodów. Zaraz za plecami Włocha znaleźli się Niemiec David Möller i Amerykanin Tony Benshoof. W dwójkach mężczyzn już czwarty sukces odnieśli Niemcy Patric Leitner i Alexander Resch. W pokonanym polu zostawili parę włoską Christian Oberstolz i Patrick Gruber oraz swoich rodaków André Florschütza i Torstena Wustlicha. W zawodach drużynowych zwyciężyły Włochy. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęły aż trzy drużyny: Austria, Niemcy i Stany Zjednoczone.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyła, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończył, DNS - był zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli

Drużynowe

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli

Bibliografia 
 

2005 w sportach zimowych
2006 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie